Antonio Riva ist der Name folgender Personen:

* Antonio Riva (Baumeister) (1650–1713/14), Schweizer Baumeister
 Antonio Riva (Offizier) (1678–1765), Schweizer Fiskal und Landeshauptmann der Milizen
 Antonio Riva (Politiker) (1870–1942), Schweizer Nationalrat und Ständeratspräsident
 Antonio Riva (Generaldirektor) (1935–2020), Schweizer Jurist und Generaldirektor der SRG SSR
 Antonio Maria Riva (1717–1796), Schweizer Fiskal und Landeshauptmann der Milizen